Караганский сельсовет — сельское поселение в Новоорском районе Оренбургской области Российской Федерации.

Административный центр — село Караганка.

История 
9 марта 2005 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1905/313-III-ОЗ образовано сельское поселение Караганский сельсовет, установлены границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Новоорского района
Сельские поселения Оренбургской области